Honorius est un nom notamment porté par :

 Honorius (384-423), empereur romain d'Occident ;
  (mort en 638), pape de l'Église catholique de 625 à 638 ; 
 Honorius (mort en 653), archevêque de Cantorbéry ;
  (mort en 1072), antipape de 1061 à 1072 ;
  (mort en 1130), pape de l'Église catholique de 1124 à 1130 ;
  (mort en 1227), pape de l'Église catholique de 1216 à 1227 ;
  (mort en 1287), pape de l'Église catholique de 1285 à 1287.

Homonymie de nom romain